Zarifis ist der Familienname folgender Personen:

 Leonidas Zarifis (1884–1963), griechischer Tennisspieler
 Nikolaos Zarifis (1885–1941), griechischer Tennisspieler